Höstkåtatjärnarna är en grupp småsjöar i Tärna socken, Lappland, väster om sjön Stor-Björkvattnet, Lappland:

Höstkåtatjärnarna (Tärna socken, Lappland, 728064-146701), sjö i Storumans kommun 
Höstkåtatjärnarna (Tärna socken, Lappland, 728069-146718), sjö i Storumans kommun 
Höstkåtatjärnarna (Tärna socken, Lappland, 728088-146727), sjö i Storumans kommun 
Höstkåtatjärnarna (Tärna socken, Lappland, 728103-146699), sjö i Storumans kommun 
Höstkåtatjärnarna (Tärna socken, Lappland, 728127-146735), sjö i Storumans kommun